Sequestro di persona – reato contro la persona
 Sequestro di persona (The Kidnap Murder Case) – romanzo di S.S. Van Dine del 1936
 Sequestro di persona – film del 1968 diretto da Gianfranco Mingozzi